

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Konin – miasto
 Konin – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko
 Konin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Konin – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny 
 Konin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek 
 Konin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Zobacz też  
 Konin Żagański
 Konin-Huby
 Konina, Koninko, Koninki
 Daman Hongren